Guisande (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
 Guisande (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira